Slovo mandragora může mít několik významů:

 Mandragora – rod rostlin čeledi lilkovité.
 Mandragora lékařská (Mandragora officinarum) – halucinogenní rostlina používaná také k okultním účelům.
 Mandragora (komedie) – velmi úspěšná divadelní komedie od Niccola Machiavelliho napsaná roku 1520, která si bere na mušku lidskou hloupost a pověrčivost.
 Mandragora (film) – psychologický film z roku 1997, jehož námětem je chlapecká prostituce.
 Mandragora Scream – italská hudební skupina.
Mandragora (mrakodrap) – koncept mrakodrapu, který možná bude stát v New Yorku.